

Nimród névforma  
 Nimród – mezopotámiai (sumér) király (aki Kézai Simon Gesta Hungaroruma szerint a hunok és a magyarok ősatyja, Ménrót néven).
 Nimród – magyar vadászati szakfolyóirat - Magyar Vadász 1913-2015
 Nimród – férfikeresztnév
 Nimród – önjáró légvédelmi gépágyú (40M Nimród)

Nimrod névforma
 Nimród (Nimrod) – egy android neve a Marvel Comics képregényeiben
 Nimrod. – a Green Day együttes 1997-es nagylemeze
 Hawker-Siddeley Nimrod – brit felderítő repülőgép
 Nimrod - Ernest Shackleton hajója az 1908-as antarktiszi Nimrod-expedíció során

Kapcsolódó szócikkek 
 Nimrud, az ókori asszíriai Kalhu város mai neve (Észak-Irak)